GTW steht für:
 die Triebwagenbaureihe Stadler GTW bei der Eisenbahn
 einen Gelenktriebwagen bei der Straßenbahn
 GTW-D8, eine Triebwagenbaureihe der Straßenbahn Würzburg
 die Triebwagenbaureihe GTW 72 bei der Wuppertaler Schwebebahn
 Grand Trunk Corporation, eine US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 der alte Kurzname für Temperguss
 Gefangenentransportwagen 
 Holešov Airport (IATA-Code), ehemaliger Flughafen von Holešov, Okres Kroměříž, Zlínský kraj, Tschechien

Abkürzung